Głowica konwencjonalna - głowica bojowego pocisku rakietowego w przypadku wypełnienia jej ładunkiem materiału wybuchowego, najczęściej trotylem, heksogenem lub ich mieszaniną.

Głowice bojowe